Мурьета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 4,42 км². Население — 317 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Murieta
 Murieta

Муниципалитеты Наварры